Anthonius Krieger er navnet på flere personer:

 Anthonius Krieger (søofficer) (1776-1847) – dansk søofficer
 Antonius Krieger (1816-1891) – dansk søofficer, søn af den foregående
 Anthonius Krieger (kabinetssekretær) (1858-1940) – dansk jurist, departementschef, kabinetssekretær og kammerherre (Napoleon Michael Anthonius Krieger)